Cerkiew św. Mikołaja w Brześciu (nieistniejąca);
 Sobór św. Mikołaja w Brześciu – cerkiew wybudowana w latach 1860-1879, w okresie międzywojennym kościół garnizonowy pw. św. Kazimierza;
 Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Brześciu (cerkiew św. Mikołaja (Bracka) – wybudowana w 1905.